Pedro Gomes Barroso é um nome comum a dois cardeais castelhanos do século XIV:
 Pedro Gomes Barroso, o Velho
 Pedro Gomes Barroso, o Jovem

Desambiguação